Anus (anatomie), de uitmonding van de endeldarm
 Anus (taal), een Austronesische taal, gesproken in Indonesië
 Anus (Frankrijk), een plaats in de gemeente Fouronnes (kanton Courson-les-Carrières, arrondissement Auxerre, Yonne, Bourgondië, Frankrijk)
 Anus (Laguna), een plaats in de Filipijnse provincie Laguna
 Anus (Indonesië), een plaats in de Indonesische provincie Papoea
 Anus (Batangas), een barangay in de gemeente San Jose in de Filipijnse provincie Batangas
 Anus (muziekgroep), een Belgische muziekgroep
 Anus (volk), een Aziatisch volk

Zie ook 
Urbanus van Anus